Алекса́ндр Никола́евич Гро́мов (родился ) — советский и российский писатель-фантаст. Начал писать в 1986 году, впервые опубликовался в начале 1990-х. 

Лауреат премий «Звёздный мост» (2001, 2002, 2004, 2005, 2006), «Аэлита» (2006), «Странник» (2001), премии Интерпресскон (1997, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007 /дважды/), Беляевской премии (1996, 2010). В 2022 году книга «Удивительная Солнечная система» получила высокие оценки экспертов программы «Всенаука» и вошла в число книг, свободных для легального бесплатного скачивания.

Громов работает в жанре традиционной научной фантастики. Хотя в большинстве его книг мир «научно» проработан (Александр Громов — бывший инженер-радиотехник, а его текущее хобби включает любительскую астрономию), Громова интересует «социальная фантастика», как он это объясняет:

Список вышедших книг (без переизданий) 
 1995 — «Мягкая посадка». Сборник. НН, Параллель
 1997 — «Властелин пустоты». Романы. М., ЭКСМО
 1998 — «Год лемминга». Романы. М., АСТ
 1998 — «Ватерлиния». Роман. М., ЭКСМО
 1999 — «Шаг влево, шаг вправо». Роман. М., АСТ
 2000 — «Запретный мир». Роман. М., АСТ
 2000 — «Тысяча и один день». Роман. М., АСТ
 2000 — «Вопрос права». Сборник. М., АСТ
 2001 — «Крылья черепахи». Роман. М., АСТ
 2001 — «Тысяча и один день. Вычислитель». Сборник. М., АСТ, 
 2002 — «Завтра наступит вечность». Роман. М., АСТ
 2003 — «Глина господа бога». Сборник. М., АСТ, Ермак
 2004 — «Первый из могикан». Роман. М., АСТ, 2004
 2004 — «Антарктида Online». Роман. М., АСТ (совм. с Владимиром Васильевым)
 2005 — «Феодал». Роман. М., ЭКСМО
 2006 — «Исландская карта». Роман. М., ЭКСМО
 2007 — «Русский аркан». Роман. М., ЭКСМО
 2009 — «Шанс для динозавра». Роман. М., ЭКСМО
 2010 — «Игра в поддавки» (в рамках проекта S.T.A.L.K.E.R, под псевдонимом Александр Митич). Роман. М., ЭКСМО
 2010 — «Ребус-фактор». Роман. М., ЭКСМО
 2010 — «Человек отовсюду». Роман. М., ЭКСМО
 2011 — «Запруда из песка». Роман. М., ЭКСМО
 2012 — «Удивительная Солнечная система». М., ЭКСМО
 2013 — «Реверс». Роман. М., АСТ (совместно с Сергеем Лукьяненко)

Библиография

Романы 
 Антарктида ONLINE \\\ 2004 (совместно с В. Васильевым)
 сокращенная версия — Фантастика-2002-3, 2002
 Ватерлиния \\\ Ватерлиния, 1998
 Властелин пустоты \\\ Властелин пустоты, 1997
 Год Лемминга \\\ Год Лемминга, 1998
 Завтра наступит вечность \\\ 2002
 Запретный мир \\\ 2000
 Запруда из песка \\\ 2011
 Игра в поддавки \\\ 2010 (под псевдонимом Александр Митич)
 Исландская карта \\\ 2006
 Крылья черепахи \\\ 2001
 Менуэт святого Витта \\\
 Мягкая посадка \ Фантакрим MEGA, 1995, 4\\\ Мягкая посадка, 1995
 Наработка на отказ \ УС, 1994, 2-4
 Первый из могикан \\\ 2004
 Ребус-фактор \\\ 2010
 Реверс \\\ 2013 (совм. с Сергеем Лукьяненко)
 Русский аркан \\\ 2007
 Тысяча и один день \\\ 2000
 Феодал \\\ 2005
 сокращенная версия — Защита и опора \ Если, 2004, 11
 Человек отовсюду \\\ 2010
 Шаг влево, шаг вправо \\\ 1999
 Шанс для динозавра \\\ 2009

Повести 
 Вычислитель \ Если, 2000, 8
 Язычник (Вычислитель-2) \ Эксмо, 2015
 Орбита для одного (Вычислитель-3) \ Эксмо, 2017
 Змеёныш \ Если, 2005, 11
 Корабельный секретарь \ Если, 2003, 4
 Погоня за хвостом \ Если, 2001, 11
 Прыткая и Потаскун \ Если, 2006, 11
 Со Дна \ Если, 2012, 8
 Такой же, как вы \ Фантакрим MEGA, 1993, 6

Рассказы 
 Багровые пятна \\\ Вопрос права, 2000
 Бобугаби \ Если, 2009, 10
 Быль о маленьком звездолёте \ Если, 1998, 9
 Быть проще \\ Фантастика-2002-2, 2002
 Вдруг откуда-то летит… \\\ Глина Господа Бога, 2003
 Вопрос права \\\ Мягкая посадка, 1995
 Всем поровну! \ Если, 2004, 5
 Всяк сверчок \ Фантакрим МЕGA, 1995, 2
 Глина господа Бога \\ Фантастика-2001, 2001
 Гурманы \\ Русская фантастика-2010, 2010
 Дарю тебе звезду \ Если, 2001, 5
 Двое на карусели \\ Пятая стена, 2002
 Девальвированный \ Реальность фантастики, 2004, 9
 Идеальная кандидатура \ ТМ, 1999, 5
 Кот-такт \ Если, 2007, 12
 Не ложись на краю \ Если, 1999, 7
 Новые гибриды \ AquaAnimals, 2005, 2
 Последнее дело Херлока Шолмса \ Реальность фантастики, 2004, 12
 Сбросить балласт \\ Спасти чужого, 2008
 Секундант \\ Фантастика-2000, 2000
 Сила трения качения \ Если, 2003, 11
 Скверна \\ Убить чужого, 2008
 Счастливая звезда \ Если, 1998, 1
 Текодонт \ ПИФ, 1991, 21
 Толстый, ленивый, опасный \ Звездная дорога, 2003, 2
 Трактат о наградах \ Проксима, 1997, 2
 Уступчивые \\\ Вопрос права, 2000
 Фальстарт \ Если, 2006, 2
 Циклогексан \\\ Циклогексан, 2009
 Я, Камень \\\ Вопрос права, 2000

Фильмография 
 Вычислитель \ Арт Пикчез Студио, 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальная страничка на rusf.ru
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели-фантасты России
Лауреаты премии «Странник»
Лауреаты премии «Аэлита»
Лауреаты премии «Звёздный мост»
Лауреаты премии «Бронзовая улитка»
Лауреаты премии «Портал»
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Лауреаты премии ESFS